

Sigle 
 Maestro internazionale – maestro degli scacchi
 Milizia dell'Immacolata – movimento religioso fondato nel 1917 da Massimiliano Maria Kolbe
 Ministri degli infermi
 Area motoria primaria
 MI – sigla con la quale viene comunemente chiamato il Metilisotiazolinone
mi – simbolo del miglio
MI – media inglese

Codici 
 MI – codice vettore IATA di Silkair
 MI – codice FIPS 10-4 del Malawi
 mi – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua māori
 MI – codice ISO 3166-2:AZ di Mingäçevir (Azerbaigian)
 MI – codice ISO 3166-2:BY del Voblast di Minsk (Bielorussia)
 MI – codice ISO 3166-2:HU di Miskolc (Ungheria)
 MI – codice ISO 3166-2:IT Città metropolitana di Milano e, in precedenza, della Provincia di Milano (Italia)
 MI – codice ISO 3166-2:LY di Misurata (Libia)
 MI – codice ISO 3166-2:US del Michigan (Stati Uniti)
 MI – codice ISO 3166-2:ZW di Midlands (Zimbabwe)

Musica 
 Mi – nota musicale

Altro 
 Mi – abbreviazione di Xiaomi Tech produttore di smartphone, tablet e dispositivi di domotica
 Mi – simbolo del prefisso per multipli binari mebi
 Mi – lettera dell'alfabeto greco
 Mi – kana giapponese
 Mi – cognome italiano
 MI – 1001 nel sistema di numerazione romano
 MI – sigla dei Missionari di San Giuseppe del Messico
 MI – sigla della città metropolitana di Milano e, in precedenza, della provincia di Milano
 MI – targa automobilistica di Mistelbach (Austria)
 MI – targa automobilistica del circondario di Minden-Lübbecke (Germania)
 MI – targa automobilistica di Othiotidos (Grecia)

Altri progetti